Села:
 Мала Михайлівка — Запорізька область, Мелітопольський район (до 2020 року Веселівський район)
 Мала Михайлівка — Київська область, Білоцерківський район (до 2020 року Сквирський район)